Stonecrest bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Stonecrest (Rhinebeck, New York), NRHP-ID: 87001097
 Stonecrest (Bedford Corners, New York), NRHP-ID: 03001520